Thiard de Bissy ist der Familienname folgender Personen:

 Claude de Thiard de Bissy (1721–1810), französischer Adeliger und General
 Henri Pons de Thiard de Bissy (1657–1737), Kardinal und Bischof von Toul und Meaux